Juruena può riferirsi a;

Juruena, fiume del Brasile
Juruena, municipio brasiliano dello stato del Mato Grosso